Серебрянська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Серебрянська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Серебрянська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України